У Черкаській області нараховується 56 пам'яток архітектури національного значення.

Джерела 
 Державний реєстр національного культурного надбання

Черкаська область
Культура Черкаської області
Черкаська область